Música
 The Visit (álbum), de Loreena McKennitt

Filmes
 The Visit (1964), filme com Anthony Quinn e Ingrid Bergman
 A Visita, terror de M. Night Shyamalan (original: The Visit)

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música